Dacrymycetes är en klass av svampar. Dacrymycetes ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Dacrymycetes